Александр Сергеевич Мережко (род. 18 февраля 1992 года) — российский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года. Чемпион России по ММА по версии MFP, двукратный чемпион Дальнего Востока по ММА, призёр Дальневосточного чемпионата по грэпплингу. Мастер спорта России по смешанным боевым единоборствам.

Спортивные достижения 
 Чемпион России по ММА по версии MFP. 
 Двукратный чемпион Дальнего Востока по ММА.
 Призёр Дальневосточного чемпионата по грэпплингу.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|14-4
| Бай-Али Шаипов
|Сабмишном (удушение сзади)
|BYE 1 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix: Opening Round
|
|align="center"|1
|align="center"|4:20
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Сыун Ен Ким
|Техническим нокаутом (удары)
|Road FC 43 Road Fighting Championship 43
|
|align="center"|2
|align="center"|4:20
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Ду Джэ Юнг
|Сабмишном (удушение сзади)
|Road FC 40 Road Fighting Championship 40
|
|align="center"|1
|align="center"|4:06
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Эльнур Агаев
|Решением (единогласным)
|MFP 209 Mayor's Cup 2017
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Цзя Лю
|Неопределен
|Kunlun Fight Kunlun Fight MMA 9
|
|align="center"|0
|align="center"|N/A
|Санья, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
| Арман Царукян
|Сабмишном (удушение анаконды)
|MFP Governor's Pankration Cup 2016
|
|align="center"|2
|align="center"|1:28
|Петропавловск-Камчатский, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Вэньхао Дуань
|Техническим нокаутом (удары)
|CKF - CKF 91
|
|align="center"|1
|align="center"|0:47
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Бату Сайин
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|CKF - CKF 82
|
|align="center"|1
|align="center"|1:38
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Дасян Бао
|Техническим нокаутом (удары коленями и руками)
|CKF - CKF 81
|
|align="center"|1
|align="center"|2:39
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Салимхан Садулоев
|Сабмишном (удушение сзади)
|MFP Cup of Administration in Modern Pankration
|
|align="center"|1
|align="center"|4:39
|Петропавловск-Камчатский, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Эльнур Агаев
|Решением (раздельным)
|MFP Petropavlovsk-Kamchatskiy Cup
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Петропавловск-Камчатский, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
| Игорь Сивцев
|Решением (единогласным)
|FEFoMP MFP: Amur Challenge 7
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Хушкадам Завурбеков
|Дисквалификацией (травма глаза)
|FEFoMP - Stage of World Championship in Modern Pankration
|
|align="center"|2
|align="center"|4:41
|Владивосток, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Максим Долин
|Решением (единогласным)
|Mega Fight Pankration - Mega Fights
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Мавлун Балатаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|FEFoMP Amur Challenge 6
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Аркадий Крымкин
|Сабмишном (удушение сзади)
|FEFoMP - International Tournament of Pankration
|
|align="center"|1
|align="center"|1:43
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Никита Голошубов
|Техническим нокаутом (удары)
|FEFoMP - Amur Challenge 5
|
|align="center"|1
|align="center"|3:20
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Юрий Ковко
|Техническим нокаутом (удары)
|FEFoMP - Sea Star 2
|
|align="center"|1
|align="center"|3:40
|Владивосток, Россия
|.
|}

Ссылки 
 Профиль Александра Мережко на сайте Sherdog
 Профиль Александра Мережко на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы России